Под выражением «саамский язык» может пониматься один из следующих языков или групп языков:
 Кильдинский саамский язык — наиболее распространённый из саамских языков в России;
 Саамские языки — группа родственных языков, на которых говорят саамы (использование выражения «саамский язык» именно в этом значении было характерно для литературы на русском языке до конца XX века, в русской филологической традиции принято говорить о едином саамском языке и его многочисленных диалектах);
 Северносаамский язык — наиболее распространённый из саамских языков (в современной иностранной литературе под выражением «саамский язык» нередко понимается именно северносаамский язык).